Louise van Pruisen kan zijn:

Frederika Dorothea Louise Philippine van Pruisen (1770-1836), dochter van prins Ferdinand
Louise van Mecklenburg-Strelitz (1776-1810), dochter van Karel II van Mecklenburg-Strelitz, echtgenote van Frederik Willem III
Louise van Pruisen (1808-1870), dochter van Frederik Willem III, echtgenote van Frederik van Oranje-Nassau
Louise Marie Elisabeth van Pruisen (1838-1923), dochter van Wilhelm I, echtgenote van Frederik I van Baden
Marie Louise Anna van Pruisen (1829-1901), dochter van prins Karel
Louise Margaretha Alexandra Victoria van Pruisen (1860-1917), dochter van prins Frederik Karel, echtgenote van Arthur, hertog van Connaught